Geißbach ist ein Gewässername:

 Geißbach (Alb) oder Gaisbach, rechter Zufluss der Alb (Oberrhein) in Bad Herrenalb, Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Geißbach (Beutenmühlebach), linker Zufluss des Beutenmühlebachs vor Höpfigheim, Stadt Steinheim an der Murr, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Geißbach (Blinde Rot), linker Zufluss der Blinden Rot zwischen Vorderwald und Ottenhof, beide zur Gemeinde Adelmannsfelden, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Geißbach (Buchbach), linker Zufluss des Buchbachs (zum Tannbach, zur Steinlach) in Belsen, Stadt Mössingen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Geißbach, Oberlaufname bis nahe Saulorn des Buchberger Bachs, linker Zufluss der Wolfsteiner Ohe bei Buchberg, beide Orte in der Gemeinde Hohenau, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Geißbach (Gambach), linker Zufluss des Gambachs (zum Wenzenbach, zum Regen) nach Löchl, Gemeinde Bernhardswald, Landkreis Regensburg, Bayern
 Gambach (Wenzenbach), rechter Zufluss des Wenzenbachs (zum Regen) vor Grafenhofen, Gemeinde Wenzenbach, Landkreis Regensburg, Bayern
 Geißbach (Kleinaschaff), linker Zufluss der Kleinaschaff vor Waldaschaff, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Geißbach (Külzbach), rechter Zufluss des Külzbachs vor Neuerkirch, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Geißbach (Loisach), auch Gaisbach, rechter Zufluss der Loisach in Weidach, Gemeinde Ehrwald, Bezirk Reutte, Tirol
 Geißbach (Murg) oder Gaisbach, linker Zufluss der Nordschwarzwälder Murg (zum Oberrhein) in Weisenbach, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Geißbach (Naab), linker Zufluss der Naab an der Naabmühle bei Luhe, Markt Luhe-Wildenau, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Geißbach (Oleigenbach), rechter Zufluss des Oleigenbachs (zur Mosel) in Trimmelterberg, kreisfreies Trier, Rheinland-Pfalz
 Geißbach (Perlbach), linker Zufluss des Perlbachs bei der Adlmühl, Markt Falkenstein, Landkreis Cham, Bayern
 Geißbach (Salemer Aach), rechter Zufluss der Salemer Aach bei Hebsack, Stadt Überlingen, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Geißbach (Schutter), rechter Zufluss der Schutter (Kinzig) in Schweighausen, Gemeinde Schuttertal, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Geißbach (Weißbach), linker Zufluss des hier noch Mühlbach genannten Weißbachs (zum Rhaner Bach, zur Schwarzach, zur Naab) nach Grafenkirchen, Gemeinde Pemfling, Landkreis Cham, Bayern
 Geißbach (Wieseth), linker Zufluss der Wieseth gegenüber Ammonschönbronn, Gemeinde Wieseth, Landkreis Ansbach, Bayern
 Geißbach (Würzbach), auch Fronsbach oder Frohnsbach, linker Zufluss des Würzbachs im Würzbacher Weiher vor Niederwürzbach, Saarpfalz-Kreis, Saarland

Siehe auch:
 Gaisbach
 Geisbach
 Geisenbach
 Geißenbach
 Geißklingenbach